Storie ist der Familienname folgender Personen:

 Craig Storie (* 1996), schottischer Fußballspieler
 Erin Storie (* 1991), US-amerikanische Triathletin